Grandslamový tenisový turnaj French Open se v roce 2008 konal ve dnech 25. května až 8. června na antukových dvorcích Rolanda Garosse v Paříži. Vítězem mužské dvouhry se po počtvrté za sebou stal Rafael Nadal. Vítězkou ženské dvouhry se při neúčasti obhájkyně titulu Justine Heninové, která dva týdny před French Open ukončila kariéru, stala Srbka Ana Ivanovićová, pro kterou to byl její první grandslamový titul. Zároveň se hned po turnaji dostala poprvé v kariéře na první místo žebříčku WTA.

Senioři

Dvouhra mužů

Dvouhra žen

Čtyřhra mužů

Čtyřhra žen

Smíšená čtyřhra

Junioři

Dvouhra juniorů

Dvouhra juniorek

Čtyřhra juniorů

Čtyřhra juniorek

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální web turnaje